Molekulska formula -{C13H16F3N3O4}- se može odnositi na:

 Benfluralin
 Trifluralin